Simon kan syfta på:

 Simon – ett förnamn samt personer med namnet
 Simon (auktor) – en auktorsförkortning för flera personer
 Simon (farisé) – en farisé som enligt Nya Testamentet bjudit in Jesus på måltid
Simon Syndaren – svensk dramafilm från 1954
Simon i Backabo – en svensk komedifilm från 1934 
Helgonet (Simon Templar) – en fiktiv figur
Simon och ekarna (film) – en svensk dramafilm från 2011